New Hope ("nuova speranza" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Stati Uniti d'America
 New Hope – città della Contea di Madison, Alabama
 New Hope – città della Contea di Hennepin, Minnesota
 New Hope – census-designated place  della Contea di Lowndes, Mississippi
 New Hope – census-designated place della Contea di Josephine, Oregon
 New Hope – borough della Contea di Bucks, Pennsylvania
 New Hope – città della Contea di Collin, Texas
 New Hope – città della Contea di Marion, Tennessee
 New Hope – città della Contea di Portage, Wisconsin